Юмореска — многозначный термин:

 Юмореска — музыкальная пьеса шутливого, юмористического характера.
 Юмореска — литературный жанр, юмористическая миниатюра.
 «Юмореска» (Humoresque) — кинофильм (режиссёр Жан Негулеско, США, 1946).

Другое 

 «Давилонские юморески» — название одной из газет романа-сказки Николая Носова «Незнайка на Луне».